Latiguillo puede referirse a:

 una frase repetida o latiguillo, la cual constituye un vulgarismo; o
 el nombre común de la planta Polygonum aviculare;
 Nombre en español para un Patch cord o Cable de usuario, cables usados en informática.
 El nombre que se usa para designar ciertas piezas flexibles en fontanería, hidráulica para alta presión como un freno hidráulico, neumática, electricidad o electrónica consistente en un cable, tubería o manguera corta que conecta dos partes de un circuito.
 El nombre que se usa para designar a los cables de conexión de red en informática.